Francesco Leoncini (1880-1953) – medico italiano
 Francesco Leoncini (n. 1946) – storico italiano